El nombre Ramón Ramírez puede referirse a:
Ramón Ramírez, ciclista venezolano
Jesús Ramón Ramírez Ceceña (n.1969), futbolista mexicano;
Ramón Santo Ramírez (n.1981), beisbolista dominicano;
Ramón A. Ramírez (n.1982), beisbolista venezolano;